Isara, un woreda (district) du sud de l'Éthiopie ;
 Isara, le nom antique de l'Oise et d'autres rivières européennes telles que l'Isar, l'Isère, l'Isarco ;
 (364) Isara, un astéroïde de la ceinture principale.

 Isara : périple autour de mon père, récit de Wole Soyinka paru en 1990.

Isara ou ISARA peut aussi désigner :
 Isara, un genre de mollusques de la famille des Mitridae ;
 l'Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes.